Шалово — название населённых пунктов в России:

 Шалово — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Шалово — хутор в Ленинском районе Московской области.
 Шалово — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Шалово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Шалово — бывшее селение под городом Луга Ленинградской области, ныне вошло в его черту.